surseance van betaling
boete wegens zwartrijden, met uitstel van betaling
andere vormen van uitstel van betaling, of uitgestelde betaling